Rützow ist der deutsche Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen: 

 Rützow, Kreis Dramburg, siehe Rydzewo (Drawsko Pomorskie) 
 Rützow, Kreis Kolberg-Körlin, siehe Rusowo